Deux navires de l'US Navy (marine américaine) ont été baptisés USS Broadbill :
 Le , était un bateau à moteur à coque en bois acheté par l'US Navy et mis en service le . Il a été remis aux garde-côtes de San Francisco le  ;
 Le , un dragueur de mines de la classe Auk, lancé le  et mis en service le . Il a servi pendant la Seconde Guerre mondiale et a été mis hors service le .

Broadbill